Mooswald bezeichnet

 Mooswald (Freiburg im Breisgau), einen Ortsteil der Stadt Freiburg im Breisgau in Deutschland
 Mooswald (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde in Österreich, seit 1964 aufgeteilt auf die Gemeinden Fresach und Ferndorf
 Mahovnik, einen Ort in der historischen Region Krain (heute: Slowenien)
 Mooswald (Landschaftsschutzgebiet), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Mooswald (Landschaftsschutzgebiet), Landkreis Emmendingen, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Mooswald (Landschaftsschutzgebiet), Freiburg, Landschaftsschutzgebiet in Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg